Telomerisation steht für:

 Telomerisation (Polymerisation), Bezeichnung für eine Polymerisationsreaktion
 Telomerisation (Dimerisierung), Bezeichnung für eine Reaktion zur Dimerisierung von 1,3-Dienen unter Anlagerung eines Nukleophils